Бегачу () — комуна в Румунії, у повіті Муреш.
 Бегачу () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративний центр комуни Бегачу.
 Бегачу () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Пелатка.